Amerikai Egyesült Államok
 Low Gap (Észak-Karolina)
 Low Gap (Kentucky)
 Low Gap (Nyugat-Virginia)
 Low Gap (Washington)